

Biografia
Renzo Cerrato nasce a Roccavignale, in provincia di Savona, il 26 giugno 1920. Terminati gli studi superiori si avvicina al mondo cinematografico ricoprendo vari ruoli. Come aiuto regista affianca fra gli altri Carmine Gallone, William Dieterle, Bernard Borderie.
In Francia per la prima volta si cimenta alla regia seppur in collaborazione con Jean-Pierre Desagnat. 
Dopo le esperienze cinematografiche alla fine degli anni settanta passa alla produzione di programmi televisivi destinati ai bambini tra i quali si ricorda Bim bum bam. Fonda la C.C.C. Cerrato Compagnia Cinematografica e acquisisce un cinema ed un teatro a Roma, l'ex Cinema Teatro Clodio in via Riboty n. 19 e l'ex Cinema Araldo in via della Serenissima n. 71, oggi rispettivamente riconvertiti in un supermercato e in una sala bingo.

Presso gli studi della CCC vengono realizzati per la Rai e per Fininvest alcuni programmi di notevole successo tra i quali meritano particolare menzione Linea verde, la prima serie di Casa Vianello, quattro delle undici edizioni de Il pranzo è servito (edizioni 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988 e 1991-1992), Quiz Show, la seconda e la terza edizione di Cari genitori, Zig Zag, la prima edizione di  Forum (programma televisivo) con   Catherine Spaak e  il programma Agenzia matrimoniale.

Nel 2000 torna al cinema nelle vesti di interprete in Gostanza da Libbiano di Paolo Benvenuti.

Filmografia

Regista
Niente rose per OSS 117 - co-regista con Jean-Pierre Desagnat (1968) 
Violentata sulla sabbia (1971)

Sceneggiatore
I lupi attaccano in branco, regia di Phil Karlson e Franco Cirino (1970)

Aiuto regista
Il vendicatore, regia di William Dieterle (1959)
Don Camillo monsignore... ma non troppo, regia di Carmine Gallone (1961)
Carmen di Trastevere, regia di Carmine Gallone (1963)
Angelica (Angélique, Marquise des Anges), regia di Bernard Borderie (1964)
La meravigliosa Angelica (Angélique et le Roy), regia di Bernard Borderie (1965)
Tre gendarmi a New York (Le Gendarme à New York), regia di Jean Girault (1965)
Fantomas minaccia il mondo (Fantômas se déchaîne), regia di André Hunebelle (1965)
Un tipo che mi piace, regia di Claude Lelouch (1969)

Attore
 Tre gendarmi a New York (Le Gendarme à New York), regia di Jean Girault - non accreditato (1965) 
 Gostanza da Libbiano, regia di Paolo Benvenuti (2000)

Collegamenti esterni